Impact Wrestling cunoscută mai recent și ca Global Force Wrestling (GFW) și anterior cunoscută ca Total Nonstop Action Wrestling este o promoție privată de wrestling din Statele Unite, fondată de Jeff Jarrett și tatăl său, Jerry Jarett, în luna mai 2002. În prezent, acționarul majoritar al promoției este compania Panda Energy International. Organizată sub forma unui S.R.L., promoția are sediul în Nashville, Tennessee, cu o sucursală în Orlando, Florida. Aceasta este una dintre cele mai mari promoții de wrestling din lume și a doua cea mai mare promoție din Statele Unite după WWE.

Marca TNA este reprezentanta ringului hexagonal (în locul celui pătrat folosit de mai mulți organizatori de wrestling profesionist) care permite mai multă acțiune și unghiuri variate de atac. Principala atracție a Wrestling -ului TNA este X Division, care nu are limită de greutate, drept pentru care sportivi cu greutăți între 75 și 115 kg vor etala stiluri diferite cu zboruri înalte și riscante. TNA cuprinde trei divizii: NWA - Campionatul Mondial de categorie grea, NWA Campionatul Mondial pe echipe și Campionatul diviziei X. Spectacolul TNA are loc la Studiourile Universal, iar până acum putea fi urmărit doar în SUA. Total Nonstop Action Wrestling este o federație care a luat naștere acum 4 ani în Nashville USA, însă în 4 ani a ajuns să devină a doua cea mai importantă companie din lume,un lucru foarte impresionant.
TNA este cunoscută pentru meciurile absolut incredibile din divizia X ,pline de acțiune și atletism cum nu veți găsi niciunde în lume. Wrestleri precum Sonjay Dutt,Chris Sabin,Samoa Joe sau AJ Styles au revoluționat wrestlingul mondial prin meciurile lor pentru centura X. 
De asemenea TNA are o divizie heavyweight de admirat printre care se află și legenda wrestling-ului Sting.
Vedete din TNA : Samoa Joe,Sting,Abyss, Kurt Angle, Scott Steiner, Homicide,AJ Styles,Raven,Hulk Hogan,Jeff Hardy,Ric Flair(ultimii 3 au debutat luni seara)

NWA este cea mai prestigioasă companie când este vorba de centuri. TNA a ales această centură ca să iasă în evidență. Au trebuit mii de dolari ca TNA să aibă o centură mondială. Primul campion NWA în TNA a fost: Ken Sharmrock. Wrestlemania când este vorba de TNA este pay-per-view-ul Slammiversary unde are loc incredibilul meci King of the Mountain. King of the Mountain este un Ladder match desfășurat invers : scopul wrestlerilor este acela de a agăța o centură deasupra ringului, folosindu-se de o scară. Condiția cu care un wrestler poate încerca să agațe centura este ca acesta să-și fi învins anterior cel puțin unul din adversari prin pinfall. Jeff Jarrett este cu siguranță expertul nr. 1 în meciul acesta, câștigându-l de 2 ori, în 2004 și în 2006. Raven a câștigat în 2005, iar în 2007 campionul olimpic de la Atlanta, Kurt Angle. Sloganul TNA-ului este „Noi suntem wrestlingul”. Jeff Jarrett, câștigător de 2 ori în meciul King of the Mountain, este de 6 ori campion NWA și de 4 ori campion WCW. Printre campionii TNA se numără: Ron Killings, Abyss, A.J Styles, Jeff Jarrett, Sting, Rhyno, Christian Cage, Kurt Angle , Ken Sharmrock și chiar Raven. Primul campion NWA din istorie a fost Orville Brown, o legendă a wrestlingului, în octombrie 1948.Foarte multe zvonuri vorbesc despre extinderea showului Impact la două ore din cauza numărului mare de superstaruri pe minut de show. Acest lucru, combinat cu intrările mult mai spectaculoase ale luptătorilor din ultimele două luni, ar însemna relansarea războaielor de "luni seara" (Monday Night Wars).
 
Aceleași surse indică nume foarte mari din wrestlingul mondial care vor să se mute în TNA. Totul a început de la bătălia evenimentelor speciale a Pay-per- view, unde TNA-ul câștiga teren rapid în înfruntarea cu WWE. TNA-ul are ca motto "PPV-uri ca noi nu are nimeni".
În 2010 vin în TNA Ric Flair,Jeff Hardy și Hulk Hogan.

Rosterul din GFC

Wrestleri

Referințe

Legături externe

 ImpactWrestling.com